Antonio Lotti (1665-1740), compositeur, organiste et maître de chapelle italien de musique baroque,
 Armand Lotti (1897-1993), aviateur français,
 Carlo Lotti (1916-2013), ingénieur et professeur de constructions hydrauliques italien,
  (1910-1990), actrice italienne,
 Helmut Lotti (1969-), chanteur belge néerlandophone autodidacte de musique classique,
 Lorenzo Lotti (1490-1541), orfèvre, sculpteur et architecte florentin,
 Luca Lotti (1982-), homme politique italien,
 Mariella Lotti (1921-2006), actrice italienne,
 René Lotti, rameur d'aviron français,
 Silvia Lotti (1992-), joueuse italienne de volley-ball.

Il existe aussi le pseudonyme «Loti» utilisé comme patronyme
 Pierre Loti (1850-1923), écrivain et officier de marine français.

Patronyme italien